Heugraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Heugraben, Gemeinde im Bezirk Güssing, Burgenland
 Heugraben (Gemeinde Hainfeld), Katastralgemeinde von Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Gewässer:
 Heugraben (Duttlacher Graben), rechter Zufluss des Duttlacher Grabens (zum Kriegbach) in Kirrlach, Stadt Waghäusel, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heubach